Älmhultagöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Älmhultagölen (Byarums socken, Småland), sjö i Vaggeryds kommun,  (5,39 ha)
Älmhultagölen (Fryele socken, Småland), sjö i Värnamo kommun, 
Älmhultagölen (Stengårdshults socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun,  (1,4 ha)

Se även
Älmhultasjön, sjö i Nässjö kommun,  (5,62 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn